Sina (dialect), een dialect van het Kamwe, gesproken in Nigeria
Sina (zangeres), een Zwitserse zangeres
Sientje van Houten, een Nederlandse schilderes die in sommige publicaties Sina wordt genoemd
Avicenna (Abu Ali Al-Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina), een Perzisch filosoof, medicus en wetenschapper
Elvis Sina, Albanees voetballer